Болбасово может означать:

 Болбасово — городской посёлок в Оршанском районе Витебской области Белоруссии.
 Болбасово — аэродром.
 Болбасово — деревня в Сенненском районе Витебской области Белоруссии.